Натуральне число 1622
 1622 рік до нашої ери
 1622 рік нашої ери